— російський віолончеліст.
  (1919—1989) — український радянський військовий діяч, сержант. Герой Радянського Союзу.
  (1924—1944) — російський радянський військовий діяч, молодший сержант. Герой Радянського Союзу.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок